Артистона (Ирташдуна) (, ) — дочь персидского царя Кира Великого, жена Дария I.

Биография 
Согласно Геродоту, после своего восхождения на трон в 522 году до н. э. Дарий I взял в супруги знатнейших персиянок, в том числе дочь Кира Великого Артистону, бывшую, в отличие от своей сестры Атоссы, девственницей. По словам «отца истории», Артистона являлась любимой женой Дария. В этом браке родились Арсам и Гобрий, в 480—479 годах до н. э. принявшие участие в походе своего единокровного брата Ксеркса I в Грецию, а также Артозостра.

Из  известно, что Ирташдуна деятельно управляла своими владениями, находившимися на территори Персиды и Элама. Хотя некоторые исследователи, например Дж. Камерон, считают, что речь идёт о дочери Дария с тем же именем (возможно, подразумевается Артазостра - Олмстед А.) По мнению В. Ф. М. Хенкельмана, Ирташдуна была главной представительницей ветви Теиспидов после гибели отца и братьев.

В искусстве 
Артистона является героиней одноименной пьесы А. П. Сумарокова.

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (III.88, VII.69, 72)

Исследования
 Орлов В. П. Персидская аристократия в Ахеменидской империи. — Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Казань, 2019. С. 21, 138—140, 168.
 Дандамаев М. А., Глуконин В. Д. Культура и экономика древнего Ирана. — М., 1980. С. 156—157, 179.
 Дандамаев М. А. Новые документы царского хозяйства в Иране (509—494 гг. до н. э.) С. 13, 15, 18.
 Олмстед А. История персидской империи. — М., 2012. — ISBN 978-5-9524-4993-0.
 Henkelman W. "Consumed before the king". The Table of Darius, that of Irdabama and Irtaštuna, and that of his satrap, Karkiš // Der Achämenidenhof. The Achaemenid Court – Akten des 2. Internationalen Kolloquiums zum Thema "Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer Überlieferungen", Landgut Castelen bei Basel, 23–25 Mai, 2007, Classica et Orientalia 2 / Ed. by B. Jacobs, R. Rollinger. Wiesbaden, 2010. P. 732.
 Schmitt R. Artystone // Encyclopædia Iranica, Vol. II, Fasc. 6, p. 665.
 

Ахемениды
Царевны державы Ахеменидов
Жёны монархов державы Ахеменидов
Жёны монархов державы Ахеменидов
Супруги правителей VI века до н. э.